Ancognatha är ett släkte av skalbaggar. Ancognatha ingår i familjen Dynastidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Ancognatha